Le psaume 58 peut désigner :
 le psaume 58 (57) : psaume 58 selon la numérotation hébraïque, psaume 57 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 59 (58) : psaume 59 selon la numérotation hébraïque, psaume 58 selon la numérotation grecque.